Роберт «Роб» Алан Морроу (; ) — американский актёр и режиссёр.

Биография 
Роб Морроу родился в семье с еврейскими корнями. Его мать — дантист Дайан Франсис (урождённая Марковиц), отец — производитель светового оборудования Мюррей, старшая сестра — Кэрри. Родители развелись, когда Робу было девять лет.

Начинал карьеру как театральный актёр. Дважды участвовал в юмористической передаче «Субботним вечером в прямом эфире» (1980, 1992). Дебютировал в кино в 1985 году в фильме «Частный курорт» с Джонни Деппом. Наиболее известен по роли доктора Джоэла Флейшмана в комедийном сериале «Северная сторона» (1990—1995) — за эту роль он был дважды номинирован на премию «Эмми» и трижды на премию «Золотой глобус». Поставил как режиссёр два фильма и отдельные серии сериалов, в которых снимался. С 2005 по 2010 год играл роль агента ФБР Дона Эппса в телесериале «Числа». Участвовал в предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 году.

В 1998 году женился на актрисе Деббон Эйер, в 2001 году у них родилась дочь.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист, продюсер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактёры США